

Biografia 
Nata con il nome di Валентина Василівна Козир, alle olimpiadi tenutesi a Città del Messico nel 1968 nella gara di salto in alto giunse in terza posizione venendo superata dalla ceca Miloslava Rezkova (medaglia d'oro con 1,82) e dalla russa Antonina Okorokova. 

Sposò Mykola Avilov.

Palmarès

Note

Collegamenti esterni